Friedrich Engel (SS-officier), Duits SS-officier
Friedrich Engel (wiskundige), Duits wiskundige

Zie ook
 Friedrich Engels, filosoof